Svayambhu (Sanskriet: svāyambhu, "uit zichzelf ontstaan") kan verwijzen naar:
svayambhu, in het hindoeïsme een natuurlijk gevormde afbeelding van een godheid;
Svayambhu ("zelf-geschapen") is een bijnaam van de hindoeïstische god Brahma;
Svayambhu Manu, in de hindoeïstische mythologie de eerste mens;
Svayambhu Purana, een heilige tekst van het hindoeïsme.
Svayambhu, een heuvel in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, waarop zich het heiligdom Svayambhunath bevindt.